Terres, municipi de la província de Trento, Itàlia
 Terres, productes de la descomposició físico-química i biològica d'una roca mare
Terres rares, elements químics metàl·lics de la taula periòdica que inclouen l'escandi, l'itri i els lantànids.

 Terrenys
Terres de secà

 Terres altes d'Escòcia
 Terres de l'Ebre
 Terres de Ponent

Vegeu també 
 Terra (desambiguació)